ИСЭ/Исэ:
 Исэ — историческая область Японии.
 Храм Исэ — святилище, посвящённое богине Аматэрасу.
 Исэ — средневековая японская поэтесса, одна из «тридцати шести бессмертных».
 Исэ, Мария (род. 1988) — японская сэйю.
 «Исэ» — линейный корабль японского ВМФ (в строю в 1917—1945).
 ИСЭ — ионоселективный электрод

Исе:
 Исе — город в Нигерии.
 Исе — японский город в префектуре Миэ.
 Исе — залив на острове Хонсю в Японии.
 Исе — равнина в Японии, в префектуре Миэ.